Hampshire County (Massachusetts)
 Hampshire County (West Virginia)